Brzesko (district), een district in Polen
Brzesko (gemeente), een gemeente in dit district
Brzesko (plaats), een plaats in deze gemeente